Bouly ist der Familienname folgender Personen:

 Aurélien Bouly (* 1978), französischer Jazz- und Fusiongitarrist
 Léon Guillaume Bouly (1872–1932), französischer Erfinder